Tiefengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Tiefengraben (Arzbach), rechter Zufluss vom Hinteren Leiterberg des Arzbachs im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Tiefengraben (Egelbach), rechter Zufluss des Egelbachs (zur Radolfzeller Aach) bei Überlingen am Ried, Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Tiefengraben (Große Gaißach), rechter Zufluss der Gaißach, linker Hauptstrang-Oberlauf der Großen Gaißach im Gemeindegebiet von Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Tiefengraben (Gürbe), linker Zufluss der Gürbe bei Weiermoos, Gemeinde Wattenwil, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Tiefengraben (Kleine Kinzig), rechter Zufluss der Kleinen Kinzig  bei Iberer Ganzbauer, Stadtteil Reinerzau, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Tiefengraben (Künabach), rechter Zufluss des Künabachs oder Künbachs bei Hinterholz, Gemeinde Fröhnd, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Tiefengraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Bichl) in der Waldgemarkung der Gemeinde Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Tiefengraben (Seubelsgraben), rechter Zufluss des Seubelsgrabens (zum Welzbach, zur Tauber) bei Wenkheim, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Tiefengraben (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern

Siehe auch:
 Tiefenbach
 Tiefer Graben
 Tiefgraben